|-
|(72751)||2001 FW128|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,130|| align=right|8,67|| align=right|4,216||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72752)||2001 FR129|| align=right|14,9|| align=right|3,062|| align=right|0,031|| align=right|9,26|| align=right|5,358||MBA||28. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72753)||2001 FK130|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,166|| align=right|2,10|| align=right|3,788||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72754)||2001 FC131|| align=right|16,3|| align=right|2,715|| align=right|0,026|| align=right|1,24|| align=right|4,474||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72755)||2001 FO132|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,068|| align=right|13,40|| align=right|4,133||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72756)||2001 FA135|| align=right|14,1|| align=right|2,849|| align=right|0,105|| align=right|13,98|| align=right|4,809||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72757)||2001 FP135|| align=right|15,1|| align=right|2,613|| align=right|0,127|| align=right|15,46|| align=right|4,223||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72758)||2001 FB136|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,145|| align=right|12,66|| align=right|4,494||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72759)||2001 FF139|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,096|| align=right|2,00|| align=right|4,496||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72760)||2001 FZ139|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,066|| align=right|8,40|| align=right|4,650||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72761)||2001 FS142|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,020|| align=right|14,93|| align=right|5,444||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72762)||2001 FT142|| align=right|14,7|| align=right|3,071|| align=right|0,061|| align=right|10,36|| align=right|5,382||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72763)||2001 FT143|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,134|| align=right|5,83|| align=right|5,695||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72764)||2001 FA144|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,050|| align=right|13,27|| align=right|4,523||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72765)||2001 FK144|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,171|| align=right|10,38|| align=right|4,305||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72766)||2001 FS144|| align=right|14,3|| align=right|3,063|| align=right|0,086|| align=right|11,48|| align=right|5,361||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72767)||2001 FJ145|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,062|| align=right|6,17|| align=right|4,547||MBA||24. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72768)||2001 FD146|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,056|| align=right|8,70|| align=right|4,560||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72769)||2001 FQ147|| align=right|14,3|| align=right|2,926|| align=right|0,031|| align=right|8,78|| align=right|5,004||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72770)||2001 FR147|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,060|| align=right|9,54|| align=right|5,490||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72771)||2001 FT147|| align=right|15,7|| align=right|2,993|| align=right|0,162|| align=right|0,20|| align=right|5,178||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72772)||2001 FU147|| align=right|14,4|| align=right|2,964|| align=right|0,055|| align=right|8,88|| align=right|5,102||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72773)||2001 FL150|| align=right|15,5|| align=right|3,085|| align=right|0,148|| align=right|16,97|| align=right|5,417||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72774)||2001 FV150|| align=right|14,7|| align=right|2,954|| align=right|0,053|| align=right|2,94|| align=right|5,077||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72775)||2001 FJ152|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,140|| align=right|15,69|| align=right|4,150||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72776)||2001 FL152|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,165|| align=right|6,26|| align=right|5,649||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72777)||2001 FJ154|| align=right|13,7|| align=right|2,563|| align=right|0,173|| align=right|11,86|| align=right|4,102||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72778)||2001 FV157|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,094|| align=right|11,66|| align=right|5,174||MBA||27. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72779)||2001 FA159|| align=right|15,1|| align=right|2,533|| align=right|0,077|| align=right|14,63|| align=right|4,030||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72780)||2001 FW163|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,106|| align=right|14,80|| align=right|4,205||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72781)||2001 FG166|| align=right|16,1|| align=right|3,187|| align=right|0,138|| align=right|2,02|| align=right|5,689||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72782)||2001 FF167|| align=right|14,5|| align=right|3,057|| align=right|0,101|| align=right|3,85|| align=right|5,344||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72783)||2001 FX168|| align=right|13,2|| align=right|3,047|| align=right|0,158|| align=right|11,61|| align=right|5,317||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72784)||2001 FA170|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,054|| align=right|14,33|| align=right|4,206||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72785)||2001 FB170|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,034|| align=right|9,76|| align=right|5,472||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72786)||2001 FZ170|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,170|| align=right|15,13|| align=right|4,290||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72787)||2001 FB171|| align=right|14,2|| align=right|3,130|| align=right|0,006|| align=right|8,18|| align=right|5,536||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72788)||2001 FV171|| align=right|13,1|| align=right|3,083|| align=right|0,154|| align=right|22,98|| align=right|5,412||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72789)||2001 FG173|| align=right|15,9|| align=right|2,738|| align=right|0,165|| align=right|5,26|| align=right|4,529||MBA||21. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72790)||2001 FR175|| align=right|14,4|| align=right|3,068|| align=right|0,050|| align=right|10,83|| align=right|5,373||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72791)||2001 FW175|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,059|| align=right|10,92|| align=right|5,368||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72792)||2001 FD176|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,072|| align=right|10,55|| align=right|5,105||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72793)||2001 FF176|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,083|| align=right|9,89|| align=right|5,314||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72794)||2001 FA178|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,090|| align=right|9,86|| align=right|5,499||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72795)||2001 FJ179|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,087|| align=right|22,57|| align=right|5,438||MBA||20. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72796)||2001 FR179|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,126|| align=right|9,06|| align=right|4,160||MBA||20. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72797)||2001 FU180|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,030|| align=right|2,34|| align=right|5,150||MBA||20. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72798)||2001 FL186|| align=right|15,7|| align=right|2,782|| align=right|0,076|| align=right|5,43|| align=right|4,640||MBA||17. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72799)||2001 FC188|| align=right|14,7|| align=right|2,458|| align=right|0,020|| align=right|13,66|| align=right|3,853||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72800)||2001 FR188|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,082|| align=right|11,38|| align=right|5,419||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72801)||2001 FE192|| align=right|14,6|| align=right|3,223|| align=right|0,155|| align=right|3,27|| align=right|5,786||MBA||25. marec 2001||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(72802)||2001 FT192|| align=right|15,5|| align=right|2,923|| align=right|0,094|| align=right|5,08|| align=right|4,996||MBA||26. marec 2001||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(72803)||2001 GD|| align=right|13,1|| align=right|3,190|| align=right|0,157|| align=right|18,46|| align=right|5,696||MBA||1. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72804)||2001 GQ|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,083|| align=right|12,15|| align=right|5,119||MBA||11. april 2001||Mallorca||S. Sanchez
|-
|(72805)||2001 GN1|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,116|| align=right|14,12|| align=right|4,264||MBA||14. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72806)||2001 GA5|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,122|| align=right|15,44|| align=right|4,269||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72807)||2001 GG5|| align=right|13,2|| align=right|3,102|| align=right|0,168|| align=right|16,12|| align=right|5,461||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72808)||2001 GS5|| align=right|15,2|| align=right|2,979|| align=right|0,064|| align=right|8,82|| align=right|5,141||MBA||13. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72809)||2001 GW5|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,111|| align=right|27,91|| align=right|4,160||MBA||13. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72810)||2001 GJ7|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,068|| align=right|11,38|| align=right|5,193||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72811)||2001 GN7|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,046|| align=right|11,40|| align=right|5,357||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72812)||2001 GB8|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,032|| align=right|11,32|| align=right|5,374||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72813)||2001 GP8|| align=right|13,3|| align=right|3,111|| align=right|0,253|| align=right|16,98|| align=right|5,487||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72814)||2001 GX8|| align=right|15,4|| align=right|2,796|| align=right|0,027|| align=right|5,03|| align=right|4,675||MBA||15. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72815)||2001 GY8|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,217|| align=right|12,37|| align=right|4,260||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72816)||2001 GJ9|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,081|| align=right|8,33|| align=right|5,404||MBA||15. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72817)||2001 GH11|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,112|| align=right|12,05|| align=right|4,574||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72818)||2001 HM|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,140|| align=right|13,40|| align=right|4,095||MBA||16. april 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|72819 Brunet||2001 HX|| align=right|14,5|| align=right|3,169|| align=right|0,063|| align=right|9,35|| align=right|5,642||MBA||18. april 2001||St.-Veran||St.-Veran
|-
|(72820)||2001 HR1|| align=right|15,1|| align=right|2,868|| align=right|0,120|| align=right|3,68|| align=right|4,856||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72821)||2001 HW2|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,049|| align=right|3,88|| align=right|4,650||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72822)||2001 HF3|| align=right|14,5|| align=right|3,051|| align=right|0,079|| align=right|9,65|| align=right|5,328||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72823)||2001 HO3|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,140|| align=right|12,00|| align=right|4,576||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72824)||2001 HG4|| align=right|14,7|| align=right|3,058|| align=right|0,247|| align=right|13,12|| align=right|5,347||MBA||19. april 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(72825)||2001 HZ5|| align=right|12,7|| align=right|3,160|| align=right|0,032|| align=right|16,94|| align=right|5,617||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72826)||2001 HD7|| align=right|14,5|| align=right|3,235|| align=right|0,152|| align=right|21,78|| align=right|5,818||MBA||18. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|72827 Maxaub||2001 HT8|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,125|| align=right|14,90|| align=right|4,170||MBA||23. april 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(72828)||2001 HG10|| align=right|13,9|| align=right|3,203|| align=right|0,086|| align=right|22,33|| align=right|5,730||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72829)||2001 HQ11|| align=right|14,3|| align=right|2,782|| align=right|0,172|| align=right|12,70|| align=right|4,640||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72830)||2001 HL13|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,181|| align=right|4,61|| align=right|5,608||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72831)||2001 HJ14|| align=right|14,1|| align=right|3,092|| align=right|0,107|| align=right|15,84|| align=right|5,436||MBA||23. april 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(72832)||2001 HW14|| align=right|16,0|| align=right|2,787|| align=right|0,045|| align=right|4,53|| align=right|4,652||MBA||23. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72833)||2001 HL15|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,071|| align=right|11,33|| align=right|4,488||MBA||21. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72834)||2001 HQ16|| align=right|14,7|| align=right|2,693|| align=right|0,148|| align=right|11,95|| align=right|4,417||MBA||25. april 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(72835)||2001 HE19|| align=right|15,7|| align=right|3,007|| align=right|0,058|| align=right|5,11|| align=right|5,214||MBA||24. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72836)||2001 HF22|| align=right|14,2|| align=right|3,200|| align=right|0,044|| align=right|14,15|| align=right|5,723||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72837)||2001 HQ24|| align=right|14,9|| align=right|2,878|| align=right|0,103|| align=right|13,98|| align=right|4,881||MBA||24. april 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(72838)||2001 HM29|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,118|| align=right|19,61|| align=right|5,301||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72839)||2001 HS31|| align=right|15,2|| align=right|2,707|| align=right|0,182|| align=right|9,58|| align=right|4,453||MBA||26. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72840)||2001 HW31|| align=right|14,2|| align=right|3,106|| align=right|0,065|| align=right|17,20|| align=right|5,473||MBA||28. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72841)||2001 HC32|| align=right|15,2|| align=right|2,948|| align=right|0,057|| align=right|2,84|| align=right|5,062||MBA||27. april 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(72842)||2001 HY32|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,082|| align=right|5,90|| align=right|5,652||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72843)||2001 HP33|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,062|| align=right|12,41|| align=right|5,183||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72844)||2001 HL34|| align=right|15,0|| align=right|3,168|| align=right|0,033|| align=right|8,82|| align=right|5,638||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72845)||2001 HP34|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,138|| align=right|12,63|| align=right|5,579||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72846)||2001 HY35|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,095|| align=right|8,35|| align=right|5,315||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72847)||2001 HD36|| align=right|13,9|| align=right|2,909|| align=right|0,026|| align=right|17,13|| align=right|4,962||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72848)||2001 HV36|| align=right|15,5|| align=right|3,115|| align=right|0,050|| align=right|16,51|| align=right|5,498||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72849)||2001 HK40|| align=right|13,5|| align=right|3,202|| align=right|0,082|| align=right|11,80|| align=right|5,729||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72850)||2001 HV40|| align=right|14,2|| align=right|2,686|| align=right|0,061|| align=right|22,72|| align=right|4,400||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72851)||2001 HW41|| align=right|15,0|| align=right|2,702|| align=right|0,075|| align=right|14,63|| align=right|4,440||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72852)||2001 HD42|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,123|| align=right|16,50|| align=right|5,336||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72853)||2001 HE42|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,082|| align=right|9,62|| align=right|5,422||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72854)||2001 HK43|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,066|| align=right|10,24|| align=right|5,400||MBA||16. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72855)||2001 HX43|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,191|| align=right|6,06|| align=right|4,080||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72856)||2001 HB45|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,080|| align=right|9,50|| align=right|5,649||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72857)||2001 HL46|| align=right|15,4|| align=right|3,124|| align=right|0,068|| align=right|3,21|| align=right|5,522||MBA||18. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72858)||2001 HO46|| align=right|15,7|| align=right|3,092|| align=right|0,127|| align=right|1,56|| align=right|5,436||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72859)||2001 HS46|| align=right|14,4|| align=right|2,981|| align=right|0,038|| align=right|10,68|| align=right|5,146||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72860)||2001 HL48|| align=right|14,2|| align=right|2,646|| align=right|0,095|| align=right|14,59|| align=right|4,303||MBA||21. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72861)||2001 HN49|| align=right|14,8|| align=right|3,025|| align=right|0,054|| align=right|10,59|| align=right|5,261||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72862)||2001 HE50|| align=right|14,0|| align=right|2,589|| align=right|0,073|| align=right|14,52|| align=right|4,165||MBA||21. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72863)||2001 HJ51|| align=right|16,7|| align=right|2,413|| align=right|0,173|| align=right|2,23|| align=right|3,747||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72864)||2001 HD54|| align=right|13,4|| align=right|2,685|| align=right|0,173|| align=right|27,63|| align=right|4,399||MBA||24. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72865)||2001 HK58|| align=right|13,3|| align=right|3,133|| align=right|0,006|| align=right|14,24|| align=right|5,545||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72866)||2001 HQ58|| align=right|14,9|| align=right|3,005|| align=right|0,049|| align=right|9,81|| align=right|5,209||MBA||25. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72867)||2001 HU58|| align=right|14,9|| align=right|3,024|| align=right|0,031|| align=right|7,58|| align=right|5,257||MBA||25. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72868)||2001 HE59|| align=right|15,1|| align=right|3,062|| align=right|0,162|| align=right|7,94|| align=right|5,358||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72869)||2001 HE62|| align=right|14,2|| align=right|3,190|| align=right|0,158|| align=right|6,00|| align=right|5,698||MBA||26. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72870)||2001 HT65|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,028|| align=right|21,56|| align=right|5,660||MBA||30. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72871)||2001 JM3|| align=right|15,9|| align=right|2,781|| align=right|0,160|| align=right|6,90|| align=right|4,637||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72872)||2001 JT3|| align=right|12,9|| align=right|3,046|| align=right|0,111|| align=right|14,38|| align=right|5,314||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72873)||2001 JX4|| align=right|15,5|| align=right|2,938|| align=right|0,070|| align=right|12,14|| align=right|5,035||MBA||15. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72874)||2001 JF6|| align=right|14,5|| align=right|2,805|| align=right|0,180|| align=right|11,61|| align=right|4,698||MBA||14. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72875)||2001 JC8|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,230|| align=right|15,95|| align=right|5,533||MBA||15. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72876)||2001 KH2|| align=right|14,6|| align=right|2,539|| align=right|0,203|| align=right|16,11|| align=right|4,046||MBA||20. maj 2001||Pises||M. Ory
|-
|(72877)||2001 KL2|| align=right|13,7|| align=right|3,219|| align=right|0,066|| align=right|13,68|| align=right|5,775||MBA||21. maj 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(72878)||2001 KD4|| align=right|13,2|| align=right|3,242|| align=right|0,110|| align=right|11,39|| align=right|5,836||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72879)||2001 KR5|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,078|| align=right|15,76|| align=right|5,554||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72880)||2001 KP7|| align=right|14,4|| align=right|3,227|| align=right|0,116|| align=right|5,49|| align=right|5,796||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72881)||2001 KU7|| align=right|14,5|| align=right|3,059|| align=right|0,051|| align=right|10,95|| align=right|5,349||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72882)||2001 KM9|| align=right|13,9|| align=right|3,201|| align=right|0,109|| align=right|16,67|| align=right|5,725||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72883)||2001 KJ12|| align=right|13,7|| align=right|3,043|| align=right|0,059|| align=right|20,01|| align=right|5,308||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72884)||2001 KK12|| align=right|15,2|| align=right|3,086|| align=right|0,110|| align=right|6,24|| align=right|5,420||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72885)||2001 KJ14|| align=right|13,5|| align=right|3,148|| align=right|0,030|| align=right|12,55|| align=right|5,585||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72886)||2001 KC18|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,052|| align=right|10,76|| align=right|5,122||MBA||21. maj 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(72887)||2001 KE19|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,170|| align=right|15,49|| align=right|5,746||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72888)||2001 KW25|| align=right|14,5|| align=right|3,124|| align=right|0,108|| align=right|15,29|| align=right|5,521||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72889)||2001 KG26|| align=right|15,1|| align=right|3,214|| align=right|0,123|| align=right|3,64|| align=right|5,761||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72890)||2001 KF29|| align=right|13,8|| align=right|3,047|| align=right|0,123|| align=right|7,79|| align=right|5,319||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72891)||2001 KL31|| align=right|14,3|| align=right|3,150|| align=right|0,083|| align=right|14,06|| align=right|5,589||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72892)||2001 KH38|| align=right|14,0|| align=right|2,666|| align=right|0,155|| align=right|14,78|| align=right|4,353||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72893)||2001 KG43|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,096|| align=right|19,03|| align=right|5,502||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72894)||2001 KE45|| align=right|13,2|| align=right|3,124|| align=right|0,162|| align=right|18,69|| align=right|5,520||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72895)||2001 KA52|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,087|| align=right|11,18|| align=right|4,111||MBA||16. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72896)||2001 KA54|| align=right|14,8|| align=right|3,161|| align=right|0,078|| align=right|5,08|| align=right|5,619||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72897)||2001 KM55|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,065|| align=right|17,23|| align=right|5,671||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72898)||2001 KO56|| align=right|13,8|| align=right|3,140|| align=right|0,075|| align=right|18,09|| align=right|5,564||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72899)||2001 KA61|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,087|| align=right|9,93|| align=right|5,474||MBA||17. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72900)||2001 KB61|| align=right|14,5|| align=right|3,003|| align=right|0,112|| align=right|10,25|| align=right|5,204||MBA||17. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72901)||2001 KJ69|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,083|| align=right|25,10|| align=right|4,675||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72902)||2001 KE71|| align=right|14,7|| align=right|2,985|| align=right|0,188|| align=right|11,06|| align=right|5,155||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72903)||2001 KO71|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,237|| align=right|11,70|| align=right|5,132||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72904)||2001 KM74|| align=right|14,5|| align=right|3,152|| align=right|0,019|| align=right|20,51|| align=right|5,595||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72905)||2001 LX|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,157|| align=right|3,53|| align=right|3,630||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72906)||2001 LQ1|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,094|| align=right|10,51|| align=right|5,305||MBA||13. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72907)||2001 MY1|| align=right|13,9|| align=right|2,548|| align=right|0,104|| align=right|13,92|| align=right|4,067||MBA||16. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72908)||2001 MC11|| align=right|13,4|| align=right|3,219|| align=right|0,138|| align=right|9,70|| align=right|5,775||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72909)||2001 NH|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,075|| align=right|6,63|| align=right|3,597||MBA||10. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72910)||2001 ND16|| align=right|17,2|| align=right|2,303|| align=right|0,159|| align=right|1,20|| align=right|3,493||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72911)||2001 OC32|| align=right|12,8|| align=right|3,159|| align=right|0,080|| align=right|15,03|| align=right|5,615||MBA||23. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(72912)||2001 OA84|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,169|| align=right|13,34|| align=right|4,347||MBA||18. julij 2001||Mauna Kea||D. J. Tholen
|-
|(72913)||2001 OA95|| align=right|13,8|| align=right|3,181|| align=right|0,115|| align=right|5,29|| align=right|5,672||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72914)||2001 PS14|| align=right|16,8|| align=right|2,375|| align=right|0,232|| align=right|2,40|| align=right|3,660||MBA||14. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(72915)||2001 PK24|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,098|| align=right|9,63|| align=right|5,633||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72916)||2001 QR53|| align=right|16,5|| align=right|2,237|| align=right|0,112|| align=right|4,82|| align=right|3,346||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72917)||2001 QX87|| align=right|16,7|| align=right|2,270|| align=right|0,123|| align=right|6,24|| align=right|3,419||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72918)||2001 RB134|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,172|| align=right|3,18|| align=right|3,805||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72919)||2001 SJ45|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,067|| align=right|4,96|| align=right|4,687||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72920)||2001 SK79|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,112|| align=right|9,84|| align=right|5,217||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72921)||2001 UU36|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,131|| align=right|8,18|| align=right|3,608||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72922)||2001 UL213|| align=right|16,7|| align=right|2,559|| align=right|0,134|| align=right|13,28|| align=right|4,094||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72923)||2001 VM32|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,206|| align=right|2,52|| align=right|3,694||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72924)||2001 WM66|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,148|| align=right|2,14|| align=right|4,181||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72925)||2001 XJ90|| align=right|16,1|| align=right|2,638|| align=right|0,015|| align=right|1,12|| align=right|4,283||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72926)||2001 XB128|| align=right|15,9|| align=right|2,643|| align=right|0,106|| align=right|3,84|| align=right|4,295||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72927)||2001 XX155|| align=right|16,2|| align=right|2,465|| align=right|0,028|| align=right|4,76|| align=right|3,870||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72928)||2002 AD5|| align=right|16,1|| align=right|2,992|| align=right|0,051|| align=right|1,64|| align=right|5,175||MBA||8. januar 2002||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(72929)||2002 AV8|| align=right|16,6|| align=right|2,188|| align=right|0,111|| align=right|3,77|| align=right|3,237||MBA||7. januar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72930)||2002 AE10|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,143|| align=right|3,22|| align=right|3,668||MBA||11. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72931)||2002 AJ14|| align=right|15,6|| align=right|2,348|| align=right|0,252|| align=right|6,76|| align=right|3,597||MBA||12. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72932)||2002 AB62|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,256|| align=right|1,66|| align=right|3,619||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72933)||2002 AS90|| align=right|16,2|| align=right|1,889|| align=right|0,070|| align=right|26,54|| align=right|2,596||MBA||12. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72934)||2002 AZ134|| align=right|16,3|| align=right|2,948|| align=right|0,064|| align=right|1,10|| align=right|5,062||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72935)||2002 AG154|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,201|| align=right|1,67|| align=right|3,610||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72936)||2002 AR167|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,154|| align=right|1,35|| align=right|3,727||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72937)||2002 AR174|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,211|| align=right|3,56|| align=right|3,240||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72938)||2002 BB21|| align=right|16,0|| align=right|1,938|| align=right|0,051|| align=right|22,00|| align=right|2,698||MBA||25. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72939)||2002 BA24|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,276|| align=right|11,21|| align=right|4,058||MBA||23. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72940)||2002 BC30|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,224|| align=right|9,86|| align=right|3,638||MBA||21. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72941)||2002 CD8|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,203|| align=right|6,26|| align=right|3,609||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72942)||2002 CU9|| align=right|16,5|| align=right|1,905|| align=right|0,086|| align=right|19,22|| align=right|2,629||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72943)||2002 CU10|| align=right|16,6|| align=right|1,925|| align=right|0,121|| align=right|23,03|| align=right|2,670||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72944)||2002 CX15|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,224|| align=right|8,89|| align=right|3,609||MBA||8. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72945)||2002 CJ16|| align=right|16,6|| align=right|1,899|| align=right|0,066|| align=right|20,12|| align=right|2,617||MBA||7. februar 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(72946)||2002 CY16|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,170|| align=right|7,32|| align=right|3,623||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72947)||2002 CZ19|| align=right|16,6|| align=right|2,193|| align=right|0,155|| align=right|3,43|| align=right|3,247||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72948)||2002 CC39|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,230|| align=right|2,97|| align=right|4,251||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72949)||2002 CC43|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,251|| align=right|6,28|| align=right|3,596||MBA||12. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(72950)||2002 CF44|| align=right|17,2|| align=right|2,138|| align=right|0,095|| align=right|0,19|| align=right|3,126||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72951)||2002 CC52|| align=right|16,7|| align=right|2,327|| align=right|0,211|| align=right|3,12|| align=right|3,549||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72952)||2002 CE57|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,110|| align=right|6,38|| align=right|3,558||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72953)||2002 CJ59|| align=right|16,6|| align=right|2,261|| align=right|0,164|| align=right|1,95|| align=right|3,400||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72954)||2002 CF84|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,176|| align=right|2,80|| align=right|3,751||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72955)||2002 CV95|| align=right|15,9|| align=right|2,627|| align=right|0,236|| align=right|6,01|| align=right|4,258||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72956)||2002 CU100|| align=right|16,8|| align=right|2,270|| align=right|0,119|| align=right|4,05|| align=right|3,420||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72957)||2002 CZ100|| align=right|16,1|| align=right|2,297|| align=right|0,264|| align=right|7,48|| align=right|3,480||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72958)||2002 CP104|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,139|| align=right|3,72|| align=right|3,708||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72959)||2002 CK105|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,212|| align=right|2,10|| align=right|3,566||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72960)||2002 CZ110|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,067|| align=right|5,48|| align=right|3,325||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72961)||2002 CJ112|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,139|| align=right|3,19|| align=right|3,690||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72962)||2002 CN112|| align=right|16,4|| align=right|2,278|| align=right|0,150|| align=right|4,38|| align=right|3,437||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72963)||2002 CC113|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,191|| align=right|2,25|| align=right|3,626||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72964)||2002 CP117|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,081|| align=right|6,71|| align=right|3,565||MBA||9. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72965)||2002 CR133|| align=right|15,5|| align=right|2,785|| align=right|0,189|| align=right|9,25|| align=right|4,648||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72966)||2002 CG140|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,186|| align=right|8,55|| align=right|3,864||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72967)||2002 CH141|| align=right|15,2|| align=right|2,243|| align=right|0,246|| align=right|7,12|| align=right|3,358||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72968)||2002 CK151|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,130|| align=right|7,38|| align=right|3,654||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72969)||2002 CD152|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,211|| align=right|2,43|| align=right|3,635||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72970)||2002 CZ174|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,129|| align=right|7,11|| align=right|3,731||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72971)||2002 CR195|| align=right|16,7|| align=right|2,181|| align=right|0,102|| align=right|6,14|| align=right|3,220||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72972)||2002 CL210|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,149|| align=right|2,27|| align=right|3,679||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72973)||2002 CU217|| align=right|17,3|| align=right|2,188|| align=right|0,171|| align=right|1,66|| align=right|3,237||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72974)||2002 CE221|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,164|| align=right|3,74|| align=right|3,616||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72975)||2002 CB232|| align=right|13,8|| align=right|3,163|| align=right|0,239|| align=right|25,79|| align=right|5,625||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72976)||2002 CQ235|| align=right|16,4|| align=right|2,230|| align=right|0,184|| align=right|7,25|| align=right|3,329||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72977)||2002 CT236|| align=right|14,9|| align=right|2,698|| align=right|0,186|| align=right|6,63|| align=right|4,432||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72978)||2002 CU236|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,207|| align=right|5,97|| align=right|3,879||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72979)||2002 CN239|| align=right|17,0|| align=right|2,223|| align=right|0,213|| align=right|3,82|| align=right|3,313||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72980)||2002 CJ243|| align=right|16,4|| align=right|2,314|| align=right|0,068|| align=right|4,06|| align=right|3,519||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72981)||2002 CV246|| align=right|16,7|| align=right|2,411|| align=right|0,221|| align=right|3,03|| align=right|3,743||MBA||15. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72982)||2002 CC248|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,119|| align=right|5,78|| align=right|3,707||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72983)||2002 CG248|| align=right|14,9|| align=right|2,402|| align=right|0,053|| align=right|13,66|| align=right|3,722||MBA||15. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72984)||2002 CB253|| align=right|16,4|| align=right|2,714|| align=right|0,108|| align=right|4,48|| align=right|4,471||MBA||5. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72985)||2002 DK2|| align=right|16,8|| align=right|2,185|| align=right|0,094|| align=right|6,83|| align=right|3,228||MBA||19. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72986)||2002 DQ8|| align=right|15,6|| align=right|2,261|| align=right|0,242|| align=right|23,62|| align=right|3,400||MBA||19. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72987)||2002 DL18|| align=right|17,4|| align=right|1,900|| align=right|0,051|| align=right|21,17|| align=right|2,618||MBA||21. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72988)||2002 EP|| align=right|16,6|| align=right|2,489|| align=right|0,155|| align=right|2,82|| align=right|3,925||MBA||5. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72989)||2002 EW1|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,172|| align=right|22,57|| align=right|3,297||MBA||6. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72990)||2002 EK6|| align=right|16,6|| align=right|2,183|| align=right|0,160|| align=right|3,44|| align=right|3,224||MBA||12. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72991)||2002 EW7|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,280|| align=right|27,94|| align=right|4,151||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(72992)||2002 EM10|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,096|| align=right|7,39|| align=right|3,789||MBA||15. marec 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(72993)||2002 ES10|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,158|| align=right|2,50|| align=right|3,575||MBA||15. marec 2002||Nogales||Tenagra II
|-
|(72994)||2002 EZ10|| align=right|17,2|| align=right|2,256|| align=right|0,208|| align=right|0,97|| align=right|3,389||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72995)||2002 ER12|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,133|| align=right|2,45|| align=right|3,819||MBA||14. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72996)||2002 EZ12|| align=right|17,2|| align=right|2,195|| align=right|0,104|| align=right|3,83|| align=right|3,251||MBA||14. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72997)||2002 EF15|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,125|| align=right|6,10|| align=right|3,646||MBA||5. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72998)||2002 EC16|| align=right|15,0|| align=right|2,672|| align=right|0,130|| align=right|5,70|| align=right|4,367||MBA||6. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(72999)||2002 EN20|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,072|| align=right|6,42|| align=right|3,546||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73000)||2002 ER20|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,103|| align=right|5,58|| align=right|4,200||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov